Smal ist der Familienname folgender Personen:

 Cees Smal (1927–2001), niederländischer Jazzmusiker
 Sjarhej Smal (* 1968), weißrussischer Ringer
 Roman Smal-Stozkyj (1893–1969), ukrainischer Linguist, Hochschullehrer und Botschafter
 Stepan Smal-Stozkyj (1859–1938), ukrainischer Sprachwissenschaftler und Politiker

Siehe auch:
 Small